Plusieurs églises sont placées sous le vocable de saint Julien, pouvant être saint Julien de Tarse, saint Julien de Brioude ou saint Julien l'Hospitalier :

En Belgique 
 Église Saint-Julien, à Ath
 Église Saint-Julien, à Auderghem (Bruxelles)

En Espagne 
 Saint-Julien-des-Prés à Oviedo

En France 
 Église Saint-Julien-de-Chanet d'Allanche,
 Église Saint-Julien d'Arles,
 Église Saint-Julien d'Axiat,
 Église Saint-Julien de Bansat,
 Église Saint-Julien de La Bazouge-des-Alleux,
 Église Saint-Julien de Beynost,
 Seconde église Saint-Julien de Beynost,
 Église Saint-Julien de Bois-Normand-près-Lyre,
 Ancienne église Saint-Julien de Caen,
 Église Saint-Julien de Caen,
 Église Saint-Julien de Chauriat,
 Église Saint-Julien de Chevry-en-Sereine,
 Église Saint-Julien-du-Mans de Couesmes-Vaucé,
 Église Saint-Julien de Couleuvre,
 Église Saint-Julien de Courville,
 Église Saint-Julien de Cry,
 Église Saint-Julien de Domfront, dans l'Orne,
 Église Saint-Julien de Dornes dans la Nièvre,
 Église Saint-Julien d'Espirat,
 Église Saint-Julien d'Estavar,
 Église Saint-Julien de Fretigney-et-Velloreille,
 Église Saint-Julien de Galan,
 Église Saint-Julien de Lamativie,
 Église Saint-Julien de Lesbois,
 Église Saint-Julien de Liny-devant-Dun,
 Église Saint-Julien-l'Hospitalier-et-Saint-Blaise de Longsols,
 Église Saint-Julien de Mars-sur-Allier,
 Église Saint-Julien de Meillers,
 Église Saint-Julien d'Osmery,
 Église Saint-Julien de Panat à Clairvaux-d'Aveyron,
 Église Saint-Julien-le-Pauvre de Paris,
 Église Saint-Julien-sur-Roche de Ramasse,
 Église Saint-Julien de Ravigny,
 Église Saint-Julien de Royaucourt-et-Chailvet,
 Église Sainte-Agathe-et-Saint-Julien de Saint-Julia,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-Chapteuil,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-d'Ance,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-de-Lampon,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-des-Églantiers,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-en-Born,
 Église Saint-Julien de Saint-Julien-sur-Veyle,
 Église Saint-Julien de Saint-Quentin-Chaspinhac,
 Église Saint-Julien de Saint-Vaury,
 Église Saint-Julien de Sarry,
 Église paroissiale Saint-Julien de Sennecey-le-Grand,
 Église romane Saint-Julien de Sennecey-le-Grand,
 Église Saint-Julien de Serres-Castet,
 Église Saint-Julien de Thury, dans l'Yonne,
 Église Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône,
 Église Saint-Julien, partie de l'ancienne Abbaye de Saint-Julien de Tours,
 Église Saint-Julien de Trébons-de-Luchon,
 Église Saint-Julien de Vimenet.

En Italie 
 Église Saint-Julien à Catane (Sicile)

En Russie 
 Église Saint-Julien, à Tsarskoïe Selo

Voir aussi